Las lenguas Sepik-Ramu son una macrofamilia lingüítca hipotética formada por unas 100 lenguas habladas en las cuencas fluviales de los ríos Sepik y Ramu en el norte de Papúa Nueva Guinea. Fueron propouest originalmente por Donald Laycock (1973) que situó dentro del filo a las lenguas del Sepik, lenguas del Ramu, las lenguas nor-pondo (bajo Sepik), las lenguas de Leonhard Schultze (Walio-Papi), y las lenguas yuat, junto con el taiap. Actualmente se considera que estas lenguas no constituyen una familia y las clasificaciones más modernas dividen este grupo de lenguas entre varias familias:
 Lenguas Ramu-bajo Sepik
 Lenguas del Sepik (Alto y medio Sepik).
 Lenguas yuat

La propuesta original de Laycock incluía unas 100 lenguas de las cuencas del río Sepik y del río Ramu en el norte de Papúa Nueva Guinea con unos 200 mil hablantes en total. Tipológicamente estas lenguas tienden a tener fonologías simples, con pocas consonantes y vocales y usualmente son lengua atonales.

Historia de la hipótesis 
Stephen Wurm, lingüista que propuso la hipótesis, la desarrolló como parte de un primer intento de clasificación de las lenguas papúas basándose a menudo en muy escasos datos y él mismo cree que la hipótesis no se mantendrá bajo un escrutinio detallado. Muchas de las características empleadas para identificar a las lenguas sepik-ramu como una familia, como son pronombres personales característicos, puede que no sean más que rasgos de área lingüística. Por ejemplo, las lenguas papúes se han mostrado aptas para préstamos de pronombres.

Malcolm Ross y William A. Foley estudiaron separadamente la propuesta de las lenguas Sepik-Ramu como grupo filogenético en 2005. Ninguno de los dos encontró evidencia suficiente para seguir postulando que formaban una familia lingüística. Sin embargo, todas sus ramas constituyentes excepto el yuat, sí parecen familias filogenéticas válidas. Además Ross relaciona las lenguas nor-pondo con las lenguas Ramu, y propone una familia Ramu-bajo Sepik, al tiempo que sitúa a las lenguas de Leonhard Schultze (tentativamente divididas entre el grupo walio y el grupo papi) dentro de una familia Sepik (alto y medio Sepik) tratando el yuat y el taiap como familias independientes.

Clasificación de Laycock
 ? Idioma gapun (una lengua; Taiap; 80 hablantes)
 ? Lenguas Leonhard Schultze (6 lenguas)
Walio (4 lenguas; 700 hablantes)
Papi (2 lenguas, 200 hablantes)
 Lenguas nor-pondo (bajo Sepik) (6 lenguas)
Nor (2 lenguas, 1200 hablantes)
Pondo (4 lenguas, 12.000 hablantes)
 Lenguas Ramu ? (37 lenguas)
Ramu (28 lenguas)
Yuat-langam (9 lenguas)
 Lenguas Sepik ? (50 lenguas)
Biksi (2 lenguas)
Sepik superior (6 lenguas)
Ram (2 lenguas)
Awtuw (1 lenguas)
Tama (6 lenguas)
Yellow River (3 lenguas)
Sepik medio (16 lenguas, no incluye lenguas ndu como el iatmul)
Sepik de las montañas (14 lenguas)

Sepik-Ramu
Lenguas de Papúa Nueva Guinea